Pulaski County je název sedmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Pulaski County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Pulaski County (Georgie) – okres státu Georgie
 Pulaski County (Illinois) – okres státu Illinois
 Pulaski County (Indiana) – okres státu Indiana
 Pulaski County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Pulaski County (Missouri) – okres státu Missouri
 Pulaski County (Virginie) – okres státu Virginie